Ива́н Па́влович Алексе́ев:
 Алексеев, Иван Павлович (1923—1984) — советский офицер, Герой Советского Союза. 
 Алексеев, Иван Павлович (1913—1990) — русский советский оперный певец, народный артист РСФСР.